Ez a lista az Amerikai Egyesült Államok Montana államának kormányzóit sorolja föl. Az északnyugati régió és a nagy síkság határán található. Középső és nyugati része az északi Sziklás-hegység több hegyvonulatát foglalja magában (melyek közül kb. 77-nek külön neve van), innen ered az állam neve, mely a spanyol montaña („hegy”) szóból származik. Az állam területét tekintve a 4., népességét tekintve csak a 44. az államok közül; népsűrűsége a 3. legalacsonyabb.

Montana 1889. november 8-án sorrendben negyvenegyedikkként lépett be az Amerikai Egyesült Államokba.

A kormányzói széket négy évre lehet elnyerni, s az adott személy egyszer újraválasztható.

Jelenleg a 25. kormányzó, a Republikánus Párthoz tartozó Greg Gianforte tölti be a kormányzói tisztséget 2021. január 4. óta. A helyettes kormányzó a szintén republikánus Kristen Juras.

Párthovatartozás

Montana terület kormányzói

Montana szövetségi állam kormányzói

Jegyzetek

Források

 "U.S. States L-M -- Montana." World Statesman Almanac. Retrieved August 14, 2011.
 "Former Montana Governors." State of Montana. Retrieved November 13, 2014.
 "Montana Governor Steve Bullock." State of Montana. Retrieved November 13, 2014.

 "Constitution of the State of Montana" (1972). Montana Legislature. Retrieved August 14, 2011.
 "Constitution of the State of Montana" (1889). University of Montana Law Library. Retrieved August 14, 2011.
 "Constitution of the State of Montana" (1884) ratified but never approved by Congress. University of Montana Law Library. Retrieved August 14, 2011.

Kormanyzo
Amerikai politikai listák
Kormányzók listái
Az Amerikai Egyesült Államok kormányzói
Montanaiak